Sara Luvv (Califórnia; 5 de março de 1994) é uma atriz pornográfica americana.

Biografia 
Luvv nasceu no estado de Califórnia em 1994 numa família de ascendência alemã, irlandesa e salvadorenha. Não se sabe muito a respeito de sua vida antes de 2012, ano em que entra na indústria pornográfica, recém cumpridos os 18 anos. Sua estreia em 2012 foi com dois filmes, ambas de temática lésbica: Horny Lesbian Sisters e Lesbian Cougars on the Prowl.

Desde seu começo, tem participado em produções da Girlfriends Filmes, Evil Angel, Filly Filmes, Dark X, Devil's Filme, Brazzers, New Sensations, Digital Sem, Bang Bros ou Naughty America.

Em 2015 teve sua primeira cena de sexo anal em Super Cute 3.

Em 2017 ganhou o Prêmio XBIZ à Melhor cena de sexo em filme protagonista, junto a Anikka Albrite e Mick Blue, por Babysitting the Baumgartners.

Outros de seus trabalhos são Pledge, Missing A Lesbian Crime Story ou Anal Models 2.

Até a atualidade, já apareceu em mais de 390 filmes.

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 Página web oficial

 Sara Luvv en Instagram

 Sara Luvv en Twitter
  em  ( inglês)
  em Internet Adult Filme  Database ( inglês)
  em  ( inglês)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos